Ча́лый — фамилия украинского происхождения; имеет женскую форму .

Известные носители:
 
 Чалый, Алексей Михайлович (род. 1961) — российский предприниматель и государственный деятель, депутат Законодательного собрания Севастополя.
 Чалый, Богдан Иосифович (1924—2008) — детский писатель и поэт.
 
 Чалый, Василий Филиппович (1911—1979) — советский вице-адмирал.
 Чалый, Владимир Владимирович (род. 1976) — украинский футболист, полузащитник.
 Чалый, Георгий Владимирович (1916—1996) — советский и молдавский учёный-энергетик, член-корреспондент Академии наук Молдовы.
 Чалый, Григорий Сергеевич (1905—1981) — советский государственный деятель, председатель Черновицкого облисполкома.
 Чалый, Дмитрий Васильевич (1904—1985) — украинский советский литературовед.
 Чалый, Михаил Корнеевич (1816—1907) — украинский педагог и общественно-культурный деятель, биограф Т. Г. Шевченко.
 Чалый, Николай Поликарпович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Чалый, Савва (?—1741) — предводитель гайдамаков.
 Чалый, Сергей Вячеславович (род. 1970) — белорусский экономист, аналитик.
 Чалый, Тимофей Юрьевич (род. 1994) — российский легкоатлет.

